Леонтий Леонтьевич Киборт (11 февраля 1855 г. — после 1912 г.) — полковник, командир 113-го Старорусского пехотного полка.

Биография 

Происходит из дворян  Ковенской губернии. Вера — римско-католическая. Представитель рода Киборт ( польск. Kibort, лит. Kibartas), восходящего к древнему литовскому боярству начала XIV в. (Blaszczyk G., Herbarz Szlachty Zmudzkiej, Tom III, с.71) герба Лосятинских.

Герб Лосятинских известен с XV в.

Отец: 
 ЛЕОНТИЙ (ЛЕОН-ФРАНЦ) КИБОРТ, род. 27.06.1824 г.
Мать:
 ВИКТОРИЯ, урожденная МИЛЕВСКАЯ, дворянка.
Братья: 
 АНТОН, СТАНИСЛАВ, ЮЗЕФ-ЯН, СТАНИСЛАВ-ФЕЛИКС.
Жена:
 ЖОЗЕФИНА ПЕТРОВНА, урожденная КИТОВСКАЯ, дворянка.
Дети:
 ЮЗЕФИНА-ЭЛЕОНОРА, род. 7.11.1879 г.
 КАЗИМИРА-АННА, род. 7.04.1884 г.
 МАРИЯ-КАЗИМИРА, род. 6.01.1888 г.
 ЕКАТЕРИНА-БРОНИСЛАВА, род. 10.11.1893 г.
 ИВАН-ЛЕОН, род. 12.07.1886 г.
Жена и дети вероисповедания римско-католического.
Недвижимости семья не имела.

 С 29 декабря 1871 г. — унтер-офицер 111 пехотного Донского полка.
 С 1 сентября 1873 г. — учеба в Рижском пехотном юнкерском училище.
 С 21 июля 1875 г. —   портупей-юнкер.
 С декабря 1875 г. — прапорщик 111 пехотного Донского полка.
 С апреля 1877 г. — по сентябрь 1894 г.- служба в 6 Армейском пехотном батальоне; в Бобруйском резервном батальоне; 21 резервном Кадровом батальоне в должностях адъютанта, делопроизводителя по суду, квартирмистра, председателя батальонного суда.
 С 26 Февраля 1896 г. — подполковник 1ЗЗ Симферопольского пехотного полка, председатель полкового суда, командир 3-го батальона, председатель распорядительного комитета офицерского собрания.
 С 17 мая 1904 г., — служба в Окружном штабе военно-окружного управления Маньчжурской армии.
 С 12 июня 1904 г. — служба в управлении гарнизона Ляоянского укрепрайона (штабные занятия).
 С 28 июля 1904 г. — служба в 8 Сибирском Томском пехотном полку.
 С 27 августа 1904 г. — служба в Телине.
 С 3 сентября 1904 г. — служба в Мукдене.
 С 20 мая 1905 г. — служба в Гунжулине.
 С 5 марта 1905 г. — за отличия в боях с японцами Высочайше пожалован чин полковника со старшинством с 16 августа 1904 г.
 С 30 апреля 1906 г.  — командир 4-го батальона 133 Симферопольского полка.
 С 17 сентября 1907 г. — 30 октября 1912 г. — командир  113 Старорусского пехотного полка , полковник, временно командовал 1-й бригадой  29 пехотной дивизии .
 С 29 апреля 1912 г. — по 2 августа 1912 г. — на лечении в Пятигорской лечебно-санитарной станции.
 21 декабря 1912 г. — Высочайше утверждена отставка Л. Л. Киборта с присвоением чина генерал-майора, с мундиром и пенсией по Виленскому губернскому казначейству.

Награды 

 Орден Святого Станислава III степени
 Орден Святого Станислава II степени
 Орден Святой Анны III степени
 Орден Святого Владимира IV степени с бантом за 25 службы в офицерский чинах
 Медаль темно-бронзовая — за Турецкую кампанию 1877—1878 гг.
 Медаль серебряная — в память царствования имп. Александра III
 Медаль темно-бронзовая — за участие в первой народной переписи Российской Империи
 Медаль светло-бронзовая — за Японскую кампанию 1904—1905 гг.

За время службы Киборт Л. Л. взысканий и штрафов не имел.

Примечания 

 При открытии памятника в Риге в честь 200-летия присоединения Лифляндии к России (4-5 июля 1910 г.), Л.Л. Киборт принимал участие в параде в Высочайшем присутствии Государя Императора Николая II в составе командования батальонов, командированных от всех полков 29 пехотной дивизии   . Данное событие освещает кинохроника, снятая оператором Александром Станке, - первая кинокартина, снятая в Латвии  .  
 Под командованием Л.Л. Киборта служил поручик Ларко Андрей Яковлевич - известный позднее эстонский военачальник и политический деятель, начальник генерального штаба вооруженных сил Эстонской республики, генерал-майор Андрес Ларка (Общий список офицерским чинам Русской Императорской Армии, Спб, 1909).
 Под командованием Л.Л. Киборта служил штабс-капитан Тениссон Александр Иванович - российский и эстонский военачальник и политический деятель, В 1934—1939 — мэр Тарту, в 1939—1940 — мэр Таллина. В 1937 — заместитель председателя Национального собрания, генерал-майор Александер Тыниссон (Общий список офицерским чинам Русской Императорской Армии, Спб, 1909).
 Потомки Л.Л. Киборта по линии его сына Ивана-Леона проживают в городах Москве, Краснодаре и Майкопе.

Ссылки 
  Литовский Государственный исторический архив , ф. 391, оп. 8, группа учета 2570
 ЦГВИА, ф. 409, оп. 2, п.с. 324—184
 Список полковникам по старшинству, 1.11.1906
 Список полковникам по старшинству, 1.11.1907
 Список полковникам по старшинству, 1.03.1912
  Blaszczyk Grzegorz, Herbarz Szlachty Zmudzkiej , Tom III, с.71 

Персоналии, чья дата смерти не установлена